Sankt Veit im Innkreis est une commune autrichienne du district de Braunau am Inn en Haute-Autriche.

Géographie

Histoire 

Commune en Haute-Autriche